Pietro V di Alessandria – patriarca di Alessandria nel VII secolo, riconosciuto solo da cattolici e ortodossi
 Pietro V di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1340 al 1348